El término Lagunilla puede referirse:

Localidades
 al poblado de Lagunilla, en el cantón de Santa Cruz, en Costa Rica;
 al municipio de Lagunilla, en la provincia de Salamanca, en España;
 al municipio de Lagunilla del Jubera, en la comunidad autónoma de La Rioja, en España;
 a la localidad de Lagunilla de la Vega en la provincia de Palencia, España.
 a Lagunita, un yacimiento arqueológico de la cultura maya, en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche, en México;

Barrios
 al barrio de La Lagunilla en la Ciudad de México;

Edificaciones
 al Palacio Episcopal de Lagunilla, que fue residencia de los obispos de la diócesis de Coria, localizado en el municipio salmantino de Lagunilla;

Estaciones del metro

=Metro de la Ciudad de México
 a la estación Lagunilla; 
 a la estación Garibaldi-Lagunilla;

Personas
 a Juan Ramón Lagunilla, político español del PSOE, diputado por la provincia de Palencia de 1982 a 1996.